A University of Health Sciences Antigua é uma universidade, também conhecida como UHSA, privada, localizada na Antigua, em Antígua e Barbuda. Foi fundada em 1982. O Campus está localizado a 19km da capital do país, St. John's.

Referências

Medical Education Directory
Of Health Sciences Antigua

Educação em Antígua e Barbuda